Paskotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Paskotjärnen (Bjuråkers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Paskotjärnen (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,

Se även
Paskalamm

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn